Tuxtepec puede referirse a:

San Juan Bautista Tuxtepec, ciudad ubicada al norte del estado de Oaxaca, la segunda en población.
Tuxtepec Región Cultural del estado de Oaxaca, conocida ahora como Región de la Cuenca del Papaloapan.
San Juan Bautista Tuxtepec, municipio mexicano ubicado al norte del estado de Oaxaca, limitando con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
San Juan Tuxtepec, localidad ubicada al norte del estado de estado de México, en el municipio de Chapa de Mota, la segunda en población.
Plan de Tuxtepec, manifiesto político mexicano por el cual, el general Porfirio Díaz se convierte en Presidente de México.
 Revolución de Tuxtepec, movimiento revolucionario promovido en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876.
Instituto Tecnológico de Tuxtepec, instituto de enseñanza superior ubicado en la ciudad de Tuxtepec.
Puente Tuxtepec, puente que atraviesa el río Papaloapan para comunicar a Tuxtepec con la ciudad de Oaxaca de Juárez.